

Patronyme 
 Richard O. Prum, professeur d'ornithologie et conservateur au Muséum d'histoire naturelle Peabody, de l'Université Yale.

Toponyme 
 Prüm, ville d'Allemagne
 Arrondissement de Prum.